Новоукраинский — название населённых пунктов в России:

 Новоукраинский — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Новоукраинский — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.

См. также 

 Новоукраинка
 Новоукраинское